А́рта () — город в Греции. Расположен на высоте 30 метров над уровнем моря, на левом берегу Арахтоса, к югу от водохранилища Пурнари, в 57 километрах к югу от Янины и в 252 километрах к северо-западу от Афин. Административный центр одноимённой общины (дима) и одноимённой периферийной единицы в периферии Эпире. Население  жителей по переписи 2011 года, второй по величине город Эпира. На въезде в город расположен знаменитый мост Арты, известный по многим народным преданиям.

С севера Арту огибает  Янина — Агринион, часть европейского маршрута E951.  связывает Арту и Трикалу. Севернее и восточнее проходит автострада 5 .

История 
Город расположен на том же месте, где находился известный в древние времена город Амбракия, основанный коринфянами в 640 году до н. э., и где некоторое время правил племянник коринфского тирана Периандра, — с таким же именем Периандр.

Амбракия с 295 года до н. э. была резиденцией царя Эпира Пирра, известного своим походом в Италию и своей «пирровой» победой над римлянами.

В 146 году до н. э. городом овладевают римляне.

С XI века город известен под своим нынешним именем.

В 1203 года захвачен норманнами.

С падением Константинополя в 1204 году в руки крестоносцев Четвёртого крестового похода, Арта с 1229 года становится столицей одного из трёх греческих государств — Эпирского деспотата.

После падения Эпирского деспотата в Арте был провозглашен Артский деспотат во главе с Петером Лоша.

С XV века в руках турок, с кратковременным контролем венецианцев (1688 год) и французов (1797 год).

Город участвовал во греческом восстании 1821 года и в последующих эпирских восстаниях, но стал снова греческим только в 1881 году, по решению Берлинского конгресса.

Близ Арты находится местечко Пета, печально известное гибелью филэллинов (европейских волонтеров на стороне греков) во главе с немецким генералом Карлом Норманом в бою против турко-албанцев 14 июля 1822 года.

Достопримечательности 
От классического периода остались руины древней Амбракии, в том числе храма Аполлона.

В правление Михаила I Комнин Дука (1205—1215) была построена византийская крепость.

Арта имеет большое византийское наследие от эпохи Эпирского деспотата, в частности, церковь , построенная в XIII веке, — уникальный архитектурный объект, с множеством мозаик.

Никифор I Комнин Дука около 1290 года построил церковь Святой Богородицы Утешительницы.

Во всей Греции известна песнь-эпос «Мост Арты», строительство которого восходит к эпохе деспотата, но нынешний облик к 1602 году.

Арта известна своими фруктами, в частности, цитрусовыми.

Образование 
В Арте существует Технологический учебный институт Эпира () с филиалами в Янице, Игуменице и Превезе.

Общинное сообщество Арта 
В общинное сообщество Арта входят семь населённых пунктов и монастырь Като-Панайия. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 29,398 квадратного километра.

Население

Примечания 

Столицы номов Греции
Эпир